Новоли́пецк — микрорайон в Левобережном округе города Липецка. Начал застраиваться до Великой Отечественной войны в связи со строительством Новолипецкого металлургического завода (ныне комбината).

Посёлок Новолипецкого Завода (Новолипецк) был образован в начале 1930-х годов. Адреса домам давались следующие: фибролитовые дома, № …; посёлок лесопильного завода, № …; дома спиртзавода, № …, и другие. Улицы стали получать свои названия лишь в конце 1930-х.

В 1950-е годы, когда только-только образовалась Липецкая область, Новолипецк был наиболее благоустроенным и престижным, так как строился на средства градообразующего Новолипецкого металлургического завода. Здесь размещались обком и облисполком, на улице 9-го Мая (ныне проспект Мира) находилось несколько четырёхэтажных домов довоенной постройки. Шло строительство и новых зданий.

Здесь появились крупные магазины, строилась больница, прокладывались асфальтированные дороги, работала канализация, был заложен сквер на улице 9-го Мая. А потому получить квартиру на левом берегу считалось большой удачей.

Сегодняшние дни 
Сегодня ситуация прямо противоположная. Устаревшие дома постройки 1950-х годов и неблагоприятная экологическая обстановка из-за соседства с металлургическим гигантом НЛМК сделали Новолипецк одним из наименее престижных для проживания районов Липецка.

В 2008 году продолжается переселение жителей Новолипецка в новые районы по программе отселения из санитарной зоны НЛМК. «Легкие» района расположены лишь у пересечения Берёзовой улицы и улицы Адмирала Макарова (парк Металлургов, сквер имени Франценюка).

С основной частью города Новолипецк связывает Петровский мост через реку Воронеж.

Примечания 

Микрорайоны Липецка
Левобережный округ Липецка